Жмурки:

 Жмурки — детская подвижная игра, в которой один из участников с завязанными глазами ловит других.
 «Жмурки» — один из картонов для шпалер в стиле рококо, написанных испанским художником Франсиско Гойей.
 «Жмурки» — фильмы:
 «Жмурки» — фильм 1992 года,  режиссёр Куинн, Джеймс.
 «Жмурки» — чёрная комедия, 9-й фильм Алексея Балабанова (2005).